Kobylin (plaats), plaats in Polen
 Kobylin (gemeente), gemeente in Polen